Villa Pallavicino bezeichnet folgende Gebäude in Italien:
 Villa Pallavicino, ein Landhaus in Busseto
 Villa Pallavicino delle Peschiere, ein Landhaus in Genua
 Villa Spinola Pallavicino, ein Landhaus in Genua
 Villa Pallavicino, ein Landhaus in  Robbio
 Villa Pallavicino, ein Landhaus in Salerano Canavese
 Villa Pallavicino Trivulzio, ein Landhaus in San Fiorano
 Villa Pallavicino, ein Landhaus in Stresa